El término Arbas puede hacer referencia a:

 Abadía de Arbas, antigua comarca de la provincia de León, que ahora forma parte del municipio de Villamanín:
 Arbas del Puerto
Colegiata de Santa María de Arbas
 Busdongo de Arbas.
 Camplongo de Arbas.
 Casares de Arbas.
 Cubillas de Arbas.
 Pendilla de Arbas.
 Tonín de Arbas.
 Viadangos de Arbas.
 Arbas o San Julián de Arbás, parroquia del concejo de Cangas del Narcea.
 San Romano de Arbás, parroquia del concejo de Cangas del Narcea.
 San Pedro de Arbás, parroquia del concejo de Cangas del Narcea.
 Caldevilla de Arbás, parroquia del concejo de Cangas del Narcea.
 Río Arbas, en el departamento de Alto Garona (Francia).
 Arbas comuna francesa situada en el Departamento de Alto Garona.